de rivier Ancre (rivier) in Picardië (Noord-Frankrijk)
 de Franse veldheer en eerste minister Concino Concini, maréchal d'Ancre